

Cinema
Tutto può succedere - Something's Gotta Give – film del 2003 diretto da Nancy Meyers

Musica
Tutto può succedere – traccia inclusa nell'album 107 elementi di Neffa
Tutto può succedere – traccia inclusa nell'album Lorenzo 1999 - Capo Horn di Jovanotti
Tutto può succedere – singolo del 2014 di Luchè
Tutto può succedere – brano musicale dei Negramaro, sigla dell'omonima serie televisiva

Televisione
Tutto può succedere – serie televisiva italiana prodotta dal 2015